NH puede referirse a:
 Nh, un dígrafo empleado en portugués para representar una consonante palatal nasal (/ɲ/ en el Alfabeto Fonético Internacional) equivalente a la ñ;
 Nh, abreviatura del elemento químico Nihonium.
 NH Hoteles, una cadena hotelera;
 Naturalis Historia, una enciclopedia escrita por Plinio el Viejo en el siglo I d. C.;
 Nuevo Hampshire, un estado de los Estados Unidos.

Siglas